Джеймс Бернард ():

  (James Michael Bernard; 1925—2001) — британский кинокомпозитор, лауреат «Оскара» 1952 года за лучший литературный первоисточник фильма.
  (1874—1946) — британский священник и специалист по красноречию.
  (1729—1790) — ирландский политик, член парламента.
  (James Bernard, 2nd Earl of Bandon; 1785—1856) — ирландский политик, член парламента, внук Дж. Бернарда (1729—1790).
  (James Bernard, 4th Earl of Bandon; 1785—1856) — ирландско-британский политик, лорд-наместник Корка, внук Дж. Бернарда (1785—1856).